Центральное се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Кимрского района Тверской области России.
На территории поселения находятся 56 населенных пункта. Центр поселения — посёлок Центральный.
Образовано в результате муниципальной реформы в 2005 году, включило в себя территорию Центрального и часть территории Шутовского сельских округов.

Географические данные 
 Общая площадь: 365 км².
 Нахождение: центральная часть Кимрского района, к северу и западу от города Кимры.
 Граничит:
 на севере — с Кашинским районом, Барыковское СП,
 на востоке — с Приволжским СП и Титовским СП (по Угличскому водохранилищу),
 на юге — с городским округом город Кимры и Фёдоровским СП,
 на западе — с Ильинским СП, Устиновским СП и Неклюдовским СП.

Экономика

Население 
Изменение численности населения по данным переписей и ежегодных оценок:

Населенные пункты 
На территории поселения находятся следующие населённые пункты:

Бывшие населенные пункты 
При создании Угличского водохранилища (1938—1939 годы) затоплены (переселены) деревни: Часовня, Колкуново, Басовская, Юрьевская, Шиково, Шатрище, Городище, Подберезье, Дымовка.
Деревня Шатрище была переселена примерно на 1 км от русла Волги (образованы Новые Шатрищи), но не была затоплена и в настоящее время существует в основном за счёт дачников (в некоторых документах значится как деревня Старое Шатрище).

Деревня Шиково также не была затоплена при создании Угличского водохранилища, находится в 1 км юго-западнее от деревни Н. Шатрищи. Активно восстанавливается.
Также исчезли деревни Акатово, Бунегино, Иваньково, Кроптево, Леонцево, Петровка, Притыкино, Трокино, Харитоново и другие.
Деревня Юркино присоединена к деревне Башарино.

История 
В середине XIX-начале XX века деревни поселения относились к Кимрской и Ильинской волостям Корчевского уезда и Медведицкой волости Кашинского уезда Тверской губернии. В 1950-е годы на территории поселения существовали Шевелевский, Каюровский, Шатрищенский и Шутовский сельсоветы Кимрского района Калининской области.

Известные люди 
 В селе Медведицкое родился Герой Советского Союза Сергей Георгиевич Жунин.

Примечания 

Сельские поселения Тверской области
Муниципальные образования Кимрского района